Ханаппи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ханаппи, Герхард (1929—1980) — австрийский футболист, играл на позиции полузащитника и защитника. 
 «Герхард Ханаппи» — футбольный стадион в Вене, Австрия, домашняя арена футбольного клуба «Рапид».